Успе́нский переулок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Успенский переулок — переулок в Москве.
 Успенский переулок — прежнее (1905—1952) название переулка Талалихина в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Успенская улица